Робово се може односити на:
 Робово (Пехчево), насељено место у општини Пехчево, Северна Македонија
 Робово (Босиљово), насељено место у општини Босиљово, Северна Македонија